A 48.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 3 de maio a 8 de maio de 1994 com um percurso de 819,2 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Marin, e final em Genebra.

O vencedor foi o helvético Pascal Richard, cobrindo a prova a uma velocidade média de 36,6 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1994
1994 na Suíça
1994 no ciclismo